Hieronder volgt de Lijst van Nederlandse landskampioenen hockey.

In 1973 maakte het herenhockey voor het eerst kennis met de Hoofdklasse en bijna 8 jaar later in 1981 werd de Hoofdklasse ook bij de vrouwen ingevoerd. Voor invoering van de Hoofdklasse speelden de kampioenen van de regionale eerste klassen tegen elkaar om het landskampioenschap.

Kampioenen Hoofdklasse, vanaf 1980

Kampioenen van Nederland, voor 1980
Voor invoering van de Hoofdklasse speelden de kampioenen van de regionale eerste klassen tegen elkaar om het landskampioenschap.

Kampioenschappen per team (heren)

Kampioenschappen per team (dames) 

Nederlandse landskampioenen
Hockey